Příjmení Pierce nosí více významných osobností:

 Franklin Pierce (1804–1869) – americký politik, 14. prezident Spojených států amerických
 Jane Pierceová (1806–1863) – manželka 14. prezidenta USA Franklina Pierce
 Jason Pierce (Spaceman; 1965) – anglický hudebník
 John L. Pierce (1895–1959) – americký brigádní generál a veterán druhé světové války
 Mary Pierceová (* 1975) – francouzská tenistka
 Paul Pierce (* 1977) – americký basketbalista
 William Luther Pierce (1933–2002) – americký fyzik, spisovatel a aktivista

ve fikci
 Hawkeye Pierce – postava z filmu a ze seriálu M*A*S*H

Externí odkazy